Артур I (герцог Бретани) — внук короля Англии Генриха II и Алеоноры Аквитанской, сын Джеффри II Плантагенет, являлся наследником английского престола.
 Артур, принц Уэльский (1486—1502) — старший брат Генриха VIII.
 Артур, герцог Коннаутский (1850—1942) — третий сын королевы Виктории
 Артур Коннаутский (1883—1938) — сын предыдущего

См. также 
 Король Артур